Dérochoir peut désigner :
 le Dérochoir, un glissement de terrain en France, en Haute-Savoie ;
 le passage du Dérochoir, un col en France, en Haute-Savoie ;
 la brêche du Dérochoir, un col en France, en Haute-Savoie ;
 la pointe du Dérochoir, un sommet en France, en Haute-Savoie.